Niemcy:
 Kreis Rosenberg – była nazwa dawnego powiatu Rosenberg i. Westpr.
 Kreis Rosenberg – była nazwa dawnego powiatu Rosenberg O.S.
 Kreis Sulzbach-Rosenberg – dawny powiat w kraju związkowym Bawaria

Zobacz też:
 Rosenberg